Universitat Estatal de Michigan (del seu nom en anglès Michigan State University), universitat pública de l'estat de Michigan (Estats Units)
 Universitat Estatal de Moscou (del seu nom en anglès Moscow State University), universitat pública amb seu a Moscou (Rússia)